

Avi 
 'De zon' in het Sanskriet
 De Hebreeuwse voornaam Avi (voornaam)

AVI als afkorting 
 Afvalverbrandingsinstallatie
 Analyse van Individualiseringsvormen, leesvaardigheidssysteem
 Asa Vita no Imfampitsarana, politieke partij op Madagaskar
 Audio Video Interleave, bestandsindeling